George of the Jungle (1967), een animatieserie
George of the Jungle (2007), een remake van bovengenoemde animatieserie
George of the Jungle (film), een film uit 1997
George of the Jungle (videospel), een videospel voor de Wii.